find  – comando Unix
Find  – EP degli Hidden in Plain View del 2001
Find  – EP degli SS501 del 2008